Le nom John Bull peut faire référence à :
 John Bull, un compositeur britannique né en 1562 ou 1563 et mort en 1628 ;
 John Bull, un personnage emblématique symbolisant l'Angleterre ;
 John S. Bull (1930-2008), un astronaute américain, sélectionné en avril 1966 mais ayant dû démissionner en  pour raisons médicales.
 La locomotive John Bull, une locomotive à vapeur de fabrication anglaise, rare survivante des débuts du chemin de fer.

Voir aussi